Бартенєв () — російське прізвище. Жіноча форма — Бартенєва.

Відомі люди 
 Бартенєв Едгар Гінерович — російський режисер, сценарист, письменник, поет.
 Бартенєв Леонід Володимирович — срібний чемпіон Олімпіад 1956 та 1960 років.
 Бартенєв Микола Сергійович — російський морський офіцер.
 Бартенєв Петро Іванович — російський історик, бібліограф, археограф.
 Бартенєв Сергій Петрович — російський музикант, діслідник.
 Бартенєв Юрій Петрович — російський громадський діяч, монархіст.

Див. також 
 Бартєнєв

Російські прізвища